Драфт расширения НБА 1968 года () стал четвёртым драфтом расширения в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Драфт прошёл 6 мая 1968 года и на нём новые команды НБА «Милуоки Бакс» и «Финикс Санз» могли выбирать себе игроков перед сезоном 1968/69.

Легенда

Выборы

Примечания 
  Количество лет в НБА до драфта
  Сезоны с командой, выбравшей игрока на драфте расширения
  Не сыграл ни одной игры за клуб

Источники

Ссылки 
 NBA.com
 NBA.com: NBA Draft History

Драфты НБА
Милуоки Бакс
Финикс Санз
1968 год в баскетболе